Ла Меса дел Ранчито има више значења:

 Ла Меса дел Ранчито (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Меса дел Ранчито (Атенгиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику